Серге́й Ю́рьевич Неча́ев:
 Нечаев, Сергей Юрьевич (род. 1953) — советский и российский дипломат.
 Нечаев, Сергей Юрьевич (род. 1957) — российский писатель и историк, журналист, переводчик.